Фу́нкція (від  — звершення, виконання), може означати:
 Функція (математика) (відображення) — функціональне бінарне відношення;
 Функція системи — діяльність, роль об'єкта в рамках деякої системи;
 Функція (соціологія) — роль, яку виконує той чи інший елемент соціальної системи;
 Функція (фізіологія) — життєві процеси, діяльність окремих живих органів та їх системи, і в цілому всього живого організму; основний предмет вивчення фізіології;
 Функція (філософія) — термін, що вживається для опису діяльності або зв'язку різних категорій;
 Функція (програмування) — частина програми, яка реалізує певний алгоритм і дозволяє звернення до неї з різних частин загальної (головної) програми.